Prhati (Višnjan)
 Prhati (Barban)